Cassida — подрод жуков из семейства листоедов. Характерная черта видов этого подрода, это питание большей частью или только астровыми (Asteraceae) растениями.

Перечень видов 
Перечень видов подрода Cassida Linnaeus 1758.

Дочерние таксоны:

 Cassida algirica Lucas, 1849 
 Cassida alpina Bremi Wolf, 1855
Cassida angustifrons Weise, 1891
 Cassida atrata Fabricius, 1787 
 Cassida aurora Weise, 1907 
 Cassida bergeali Bordy, 1995 
 Cassida berolinensis Suffrian, 1844
Cassida circassica Medvedev, 1962
 Cassida corallina Boheman, 1862 
 Cassida deflorata Suffrian, 1844 
 Cassida denticollis Suffrian, 1844
Cassida distinguenda Spaeth 1928
 Cassida elongata Weise, 1893 
 Cassida fausti Spaeth & Reitter, 1926
 Cassida ferruginea Goeze, 1777 
 Cassida flaveola Thunberg, 1794
Cassida fuscorufa Motschulsky, 1866
Cassida hablitziae Motschulsky, 1838
 Cassida hexastigma Suffrian, 1844 
 Cassida humeralis Kraatz, 1874 
 Cassida hyalina Weise, 1891
Cassida impompalis Spaeth, 1924
 Cassida inquinata Brullé, 1832
Cassida jacobsoni Spaeth, 1914
Cassida japana Baly, 1874
 Cassida leucanthemi Bordy, 1995 
 Cassida lineola Creutzer, 1799 
 Cassida major Kraatz, 1874
Cassida mandli Spaeth, 1921
Cassida mongolica Boheman, 1854
 Cassida nebulosa Linnaeus, 1758 
 Cassida palaestina Reiche, 1858
Cassida pallidicollis Boheman, 1856
 Cassida pannonica Suffrian, 1844 
 Cassida panzeri Weise, 1907 
 Cassida piperata Hope, 1842
 Cassida prasina Illiger, 1798
Cassida reitteri Weise, 1892
Cassida relicata Spaeth 1927
 Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776 
 Cassida rufovirens Suffrian, 1844 
 Cassida sanguinolenta O.F. Müller, 1776 
 Cassida sanguinosa Suffrian, 1844 
 Cassida sareptana Kraatz, 1873 
 Cassida seladonia Gyllenhal, 1827
Cassida spaethi Weise, 1900
 Cassida stigmatica Suffrian, 1844 
 Cassida vibex Linnaeus, 1767

Примечания 

Щитоноски (род)